

Енсінол — місто, штат Техас
 Енсінол — переписна місцевість, штат Нью-Мексико